Le terme ligne 86 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway

Australie 
 Ligne 86 du tramway de Melbourne.

Belgique 
 ancienne ligne 86 du tramway de Bruxelles ;
 ancienne ligne 85/86 du tramway vicinal de Charleroi ;
 Autre nom de l'ancienne ligne 59 du réseau de Liège de la SNCV Liège.

Chemin de fer 
 la ligne 86, une ligne de chemin de fer en Belgique.

Voir aussi 
  

86